Prinzenstein steht für
Prinzenstein (Börnecke)
Prinzenstein (Lanke)
Fort Prinzenstein, Ghana
Grube Prinzenstein, Bergwerk